John Stuart, 4. hrabia Atholl –  zm. 1579
 John Stuart, 3. hrabia Bute –  (1713–1792), premier Wielkiej Brytanii od 1762–1763
 John Stuart –  (1718–1779), brytyjski kierownik do spraw Indian w koloniach południowych podczas amerykańskiej rewolucji
 John Stuart – (1749–1823), osadnik zachodniej Wirginii i żołnierz w bitwie pod Point Pleasant
 John Stuart Hrabia Maida –  (1759-1815), brytyjski wojskowy, generał broni w czasie wojen napoleońskich
 John Stuart –  (1780–1847), kanadyjski podróżnik
 John Stuart –  (1793-1876), jeden z deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii w 1852 roku
 John T. Stuart –  (1807-1885), prawnik, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych z Illinois i partner Abraham Lincoln 
 John Stuart –  (1830 -1913), kanadyjski polityk, poseł w ostatnich latach XIX wieku
 John Stuart – współzałożyciel firmy Kerr, Stuart and Company Ltd budującej lokomotywy
 John Stuart – (1898-1979), szkocki aktor
 John Stuart – kanadyjski sztangista

Zobacz też 
 John Stuart Mill
 John Crichton-Stuart, 1. markiz Bute – (1744–1814)
 John McDouall Stuart – (1815–1866) australijski podróżnik